Zilahi Zoltán (1903-1971) sakkozó, sakkfeladványszerző
 Zilahi Zoltán (1936–1970) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Zilahi Zoltán (1958) szobrász